Meister der Ursula-Legende ist der Name folgender Personen:

 Meister der (Brügger) Ursula-Legende
 Meister der (Kölner) Ursula-Legende